Ирландские сетовые танцы — разновидность традиционных социальных групповых танцев в Ирландии.
 Ирландские танцевальные сеты — ирландские сольные танцы в жесткой обуви, исполняемые под конкретные мелодии.